Ninja
 Ninja (álbum)
 Ninja (milícia)
 Ninja (streamer)

Desambiguação